BNE steht für:
 Biblioteca Nacional de España, die Spanische Nationalbibliothek
 Bildung für nachhaltige Entwicklung, eine Bildungsoffensive
 Bruttonationaleinkommen, ein zentraler Begriff aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
 Bundesverband Neue Energiewirtschaft, ein deutscher Verband in den Bereichen Strom und Gas
 Flughafen Brisbane, ein Flughafen in Brisbane, Australien, Bundesstaat Queensland nach dem IATA-Code

Siehe auch:

Abkürzung